Mikrographie (von  und , ‚ritzen‘) oder Mikrografie steht für:

 einen Begriff der Kalligraphie, siehe Schriftmalerei (Kalligrafie)
 ein klinisch relevantes Symptom, siehe Mikrographie (Medizin)
 ein Bild, das mithilfe eines Mikroskops entstanden ist, siehe Mikrofotografie